Palais Bleu (Varsovie) ;

 Palais Bleu (Cetinje).